Ставка — військовий термін:
 Ставка Верховного Головнокомандування — орган вищого військового управління в роки радянсько-німецької війни
 Ставка Верховного Головнокомадувача — орган вищого польового управління ЗС Росії під час Першої Світової війни 1914—1918 років
 Ставка Гітлера — узагальнена назва офіційних штаб-квартир Адольфа Гітлера
 Імператорська Ставка в Японії — Генеральний штаб Збройних сил Японії
 Ставка Верховного Головнокомандувача (Україна) — надзвичайний орган найвищого військового керівництва України
 2. Процентна ставка — банківський термін
 Ставка рефінансування — процентна ставка, за якою Центральний банк держави надає іншим банкам на визначений строк кредити
 Облікова ставка
 Облікова ставка НБУ
 Європейська міжбанківська ставка пропозиції — усереднена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, надаваними у євро
 Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (LIBOR) — середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються банками один одному на лондонському міжбанківському ринку
 3. Тарифна ставка — елемент тарифної сітки для визначення розміру оплати праці
 4. Податкова ставка — визначена величина податкових нарахувань
 5. Очна ставка — слідча дія
 6. Ставка — в азартних іграх — сума грошей, вкладена гравцем у гру, яка може бути втрачена у разі невдачі

Див. також 
 Ставка Анатолій Григорович — радянський й український футболіст, тренер
 Ставка більша за життя — польський телесеріал 1967 року

Посилання 
 Ставка  //